Say So () — песня американской певицы и автора песен Doja Cat, вышедшая в качестве пятого сингла с её второго студийного альбома Hot Pink. Релиз прошёл 28 января 2020 на лейблах Kemosabe и RCA.
После выхода ремикса с участием Ники Минаж трек возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100, впервые в карьере обеих певиц.

Сингл «Say So» получил две номинации на премию 2020 MTV Video Music Awards, включая престижную категорию «Песня года» (Song of the Year).

История 
Сингл «Say So» дебютировал 28 января 2020 года на 95-м месте в основном американском хит-параде Billboard Hot 100, в том числе, благодаря серии танцевальных видеоклипов, появившихся на TikTok.
В апреле сингл достиг десятки лучших в США (№ 7), впервые в карьере певицы.

«Say So» возглавил американский хит-парад 16 мая 2020 года, когда вышел новый ремикс с участием Ники Минаж, став первым чарттопером для обеих. Минаж при этом установила новый рекорд Billboard Hot 100 по времени ожидания своего первого чарттоппера, так как он стал её 109-м хитом в карьере (ранее этот рекорд принадлежал Джастину Биберу, который достиг первого места только с 47-м своим хитом «What Do You Mean?» в 2015 году). Став № 1 также и в Hot R&B/Hip-Hop Songs он уже пятый там лидер для Минаж.

Отзывы 
В своём обзоре альбома Hot Pink рецензент Люси Шенкер из издания Consequence of Sound сочла песню «традиционным поп-хитом». Нериша Пенроуз из журнала Elle написала, что песня «предлагает здоровую дозу ностальгии, когда тихий, воздушный голос Доджи плывет над пластом переливающихся синтезаторов и прикольной басовой линии». Обозреватель журнала Clash написал, что песня «полностью завязана с идеальным вокальным исполнением Доджи».
Однако, некоторые авторы отметили сходство композиции с песней «Fiona Coyne» американского электронного музыканта Skylar Spence (известного как Saint Pepsi).

Годовые итоговые списки

Награды и номинации

Концертные выступления 
26 февраля 2020 года Доджа исполнила песню на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Певица была одета в розовое боди, вместе с двумя танцорами-женщинами, которые исполняют хореографию в стиле диско, включая некоторые танцевальные движения из сети TikTok.

8 ноября 2020 года на церемонии MTV Europe Music Award Doja Cat представила тяжёлую хеви-метал-версию песни «Say So».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «Say So» вышло 27 февраля 2020 года. Тематически связано с эрой диско 1970-х годов и Лос-Анжелесом.
В видео, снятом Ханной Люкс Дэвис, Доджа появляется в нескольких «мерцающих» нарядах и гуляет с тигром на поводке. В клипе также появляются в качестве камео звезды сети TikTok Донте Колли и Хейли Шарп, последний из которых создал вирусный танец для песни. Сам танец, который сделал песню популярной, также был показан в музыкальном видео.

Ремикс с Ники Минаж 

Doja Cat анонсировала ремикс при участии Ники Минаж 29 апреля 2020. Ремикс вышел 1 мая.

Список треков 
Jax Jones Midnight Snack Remix

 «Say So» (Jax Jones Midnight Snack Remix) — 3:30

Friend Within Remix

 «Say So» (Friend Within Remix) — 2:52

Snakehips Remix

 «Say So» (Snakehips Remix) — 3:20

Чарты

Сертификации

Дата выхода

Примечания

Ссылки 
  13 февраля 2020
  (официальный видеоклип) 27 февраля 2020
 Say So (Перевод слов).

Песни 2020 года
Синглы 2020 года
Поп-рэп-песни
Песни, написанные Dr. Luke
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Doja Cat
Песни, написанные Doja Cat
Композиции в стиле бабблгам-попа